Unionbrücke steht für:
 Unionbrücke (Offenburg)
 Unionbrücke (Radebeul)

Siehe auch:
 Union Bridge
 Unionstraße